Stemwaarde is een wegingsfactor in de berekening van gewogen stemmen bij de Nederlandse verkiezingen voor de Eerste Kamer.

De leden van de Eerste Kamer worden niet rechtstreeks gekozen door de Nederlandse burgers, maar door de leden van Provinciale Staten en, sinds 2019, van de Kiescolleges voor de Eerste Kamer. Daarbij telt niet elk orgaan even zwaar mee; de leden brengen een gewogen stem uit, om recht te doen aan het aantal inwoners dat ze vertegenwoordigen.

De verkiezingen voor de Eerste Kamer vinden eens per vier jaar plaats. In 2019 vond de Eerste Kamerverkiezing plaats op 27 mei. Voor de Eerste Kamer werd toen niet alleen gestemd door de leden van de op 20 maart 2019 gekozen Provinciale Staten (570 leden), maar ook door de kiescolleges van de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba (resp. 9, 5 en 5 leden).

De stemmen worden gewogen naar rato van het inwonertal van een provincie c.q. bijzondere gemeente, zoals dat wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek per 1 januari van het jaar dat de verkiezingen plaatsvinden. Het inwonertal wordt gedeeld door het honderdvoud van het aantal statenleden per provincie, en dan rekenkundig afgerond op een geheel getal. Dát getal is dan de stemwaarde.

Het aantal op een kandidatenlijst in een provincie c.q. bijzondere gemeente uitgebrachte stemmen wordt vermenigvuldigd met de stemwaarde. De uitkomst hiervan is het stemcijfer, op basis waarvan de zetels voor de Eerste Kamer verdeeld worden.

Voorbeelden
 Groningen
 Aantal inwoners op 1 januari 2019: 584.094
 Aantal statenleden: 43
 Stemwaarde = 584.094 : 4300 = 136
 Zuid-Holland
 Aantal inwoners op 1 januari 2019: 3.674.146
 Aantal statenleden: 55
 Stemwaarde = 3.674.146 : 5500 = 668

Bronvermelding 

Eerste Kamerverkiezingen
Kiessysteem